La Cupra Racing, precedentemente nota come SEAT Sport, è il reparto corse della casa automobilistica spagnola Cupra.

Nota soprattutto per la sua partecipazione al campionato del mondo turismo e al campionato del mondo rally, attualmente costruisce le SEAT León con specifiche TCR per le TCR Series e per la SEAT León Eurocup.

Storia 

Nel 1999 e nel 2000, SEAT è impegnata nel campionato mondiale rally con il modello Córdoba WRC ma ottiene solo il terzo posto conquistato dal Campione del Mondo '94 Didier Auriol al Safari Rally Kenya del 2000. In quegli anni corrono per la squadra spagnola anche l'italiano Piero Liatti, e il finlandese Toni Gardemeister. La scuderia è nota soprattutto per la sua militanza dal 2005 al 2009 nel campionato del mondo turismo. Dopo aver militato nel campionato europeo turismo, la SEAT Sport ha partecipato al WTCC dalla sua nascita, aggiudicandosi due mondiali piloti (con Yvan Muller e Gabriele Tarquini) e altrettanti mondiali costruttori.

Al termine della stagione 2009 la casa spagnola ha annunciato il ritiro dal WTCC, pur continuando a fornire il suo supporto alla Sunred Engineering, che di conseguenza ha partecipato al campionato come scuderia semiufficiale.

Nel 2012 la SEAT Sport è tornata ufficialmente nel WTCC, costruendo diversi motori che sono stati poi forniti a diverse scuderie private. In seguito all'introduzione delle nuove specifiche TC1, la casa spagnola ha annunciato il ritiro definitivo dal WTCC per concentrarsi sullo sviluppo della nuova León per il suo trofeo monomarca. Proprio sulle specifiche adottate da questa vettura sono nati i campionati TCR, che grazie all'enorme successo riscosso grazie ai costi nettamente inferiori a quelli del WTCC, hanno permesso al costruttore spagnolo di vendere oltre 100 vetture.

Risultati

Campionato del mondo rally

Campionato europeo turismo

Campionato del mondo turismo

Note

Voci correlate
SEAT

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Scuderie di rally
SEAT
Squadre automobilistiche spagnole